Il singolare maschile del Ningbo Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo.

Peter Gojowczyk ha battuto in finale Suk-Young Jeong 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (Quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio al polso)
 Zhang Ze (quarti di finale)
 Jimmy Wang (primo turno)
 Wu Di (semifinali)

  Yang Tsung-hua (primo turno)
  Michael Yani (ritiro a causa di un infortunio al bicipite femorale)
  Hiroki Moriya (secondo turno)
  Chen Ti (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ningbo Challenger 2012